Сафи може да се отнася за:
 Сафи (1611-1642), шах на Иран
 Ахмед Сафи (р. 1971), иракски скулптор
 Сафи (Мароко), град в Мароко
 Сафи (провинция), провинция в Мароко